Lilley ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Lilley (* 1986), schottische Schauspielerin

 Geoffrey Lilley († 2015), britischer Aeronautiker
 George L. Lilley (1859–1909), US-amerikanischer Politiker
 James R. Lilley (1928–2009), US-amerikanischer Diplomat
 Jen Lilley (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 John Lilley (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Joseph J. Lilley (1913–1971), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Kristina Lilley (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Mial Eben Lilley (1850–1915), US-amerikanischer Politiker
 Murray Lilley, neuseeländischer Squashspieler
 Peter Lilley (* 1943), britischer Politiker
 Sasha Lilley (* 1975), US-amerikanische Journalistin und Autorin